Die Vitré Communauté ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Ille-et-Vilaine in der Region Bretagne.

Er entstand ursprünglich im Jahre 2002 durch die Zusammenlegung der beiden Gemeindeverbünde Bocage-Vitréen und Châteaubourg. Am 1. Januar 2014 wurde er mit zehn zusätzlichen Gemeinden neu gegründet und umfasst nun 46 Mitgliedsgemeinden. Zentrum ist der Ort Vitré.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Communauté d’agglomération in der Bretagne
Département Ille-et-Vilaine
Gegründet 2014